«Summer Wine» — песня, написанная в 1966 году американским автором-исполнителем Ли Хезлвудом. Первоначально была исполнена дуэтом совместно со Сьюзи Джейн Хок, но свою известность получила при исполнении Ли в паре с Нэнси Синатрой. Версия Нэнси и Ли была выпущена на альбоме Синатры «Нэнси в Лондоне» в конце 1966 года. В апреле 1967 года песня стала хитом, достигнув 49-ой строчки в чарте американского хит-парада.

Текст 
Песня на английском языке описывает человека с серебряными шпорами, идущего по городу. Его замечает женщина и приглашает на летнее вино из клубники и вишни. («Поцелуй ангела» () означает напиток, в котором трудно распробовать алкоголь.) Она просит его снять серебряные шпоры и провести с ней время. От вина мужчина пьянеет, веки становятся тяжёлыми. Он пытается встать на ноги, но не может. Когда мужчина просыпается, солнце светит ему в лицо. У него похмелье и он видит, что его шпоры и деньги исчезли. Но есть вино...

Строки, которые поют мужчина и женщина, поют от первого лица. Причём мужчина поёт в прошедшем времени, а женщина в настоящем. Создается впечатление, что мужчина рассказывает историю из своих воспоминаний, а постоянно повторяющиеся слова женщины, являющиеся припевом, делают историю "живой".

Кавер-версии 
 1966: Пи Джей Проби
 1969: «Le Vin de l'été» - Мари Лафоре и Gérard Klein 
 1986: Демис Руссос и Петула Кларк
 1987: Ronnie Urini и Venus
 1993: Анна Хански и Ли Хезлвуд
 1996: Роланд Кайзер и Нэнси Синатра
 2000: Scooter
 2000: Gry Bagøien и Frank-Martin Strauß
 2002: The Corrs и Bono
 2007: Claudia Jung и Nik P.
 2007: Вилле Вало и Наталья Авелон (Саундтрек к немецкому фильму «Дикая жизнь»)
 2013: Lana Del Rey и Barrie-James O’Neill
2015: Ski-King
 2016: Mia May
2021: Lian Ross & Fancy

Чарты 
Кроме оригинала, в хит-парады попала только одна кавер-версия (саундтрек к немецкому фильму «Дикая жизнь»), исполненная дуэтом Вилле Вало и Наталья Авелон. Причём в Финляндии (родина Вилле Вало) сингл занял первое место в чарте.

Примечания 

Фолк-песни
Песни США